Sebastes és un gènere de peixos marins de la família dels sebàstids i de l'ordre dels escorpeniformes.

Etimologia 
Sebastes prové del mot grec sebastes ('august', 'venerable').

Hàbitat 
Viuen des de la zona de marees fins a gairebé els 3.000 m de fondària i sobre diferents menes de substrats (sovint, al voltant d'afloraments rocallosos).

Distribució geogràfica 
Es troba al Pacífic nord (al mar de la Xina Oriental, la mar Groga, la península de Corea, al corrent de Kuroshio, la mar del Japó, la mar d'Okhotsk, la mar de Bering, al golf d'Alaska, l'estret de Geòrgia, l'estret de Juan de Fuca, Puget Sound, al corrent de Califòrnia i al golf de Califòrnia), l'Atlàntic sud-oriental (Sud-àfrica i Tristan da Cunha), l'Atlàntic nord-occidental (al Canadà, al golf de Maine i la badia de Baffin), l'Atlàntic nord-oriental (Islàndia, Groenlàndia, Irlanda, la Gran Bretanya, les illes Anglonormandes, la mar del Nord, les illes Fèroe, la mar de Noruega, Noruega, Suècia, Dinamarca i la mar de Barentsz), l'Atlàntic sud-occidental (Uruguai, l'Argentina i les illes Malvines) i al Pacífic sud-oriental (Xile i al corrent d'Humboldt).

Cladograma

Estat de conservació 
Sebastes cortezi, Sebastes fasciatus, Sebastes koreanus, Sebastes mentella, Sebastes nivosus, Sebastes paucispinus i Sebastes peduncularis apareixen en la Llista Vermella de la UICN.

Observacions 
Algunes espècies són molt longeves i capaces de superar els 100 anys (com ara, Sebastes aleutianus, amb un rècord registrat de 205 anys). Igual que altres carnívors, aquests peixos poden bioacumular alguns contaminants o radionúclids com el cesi. Així, espècimens d'aquest gènere altament radioactius han estat capturats a prop de la central nuclear de Fukushima 1 a Fukushima (el Japó), gairebé dos anys després del desastre nuclear que va patir.

Referències

Bibliografia 
 Anònim, 1993. Computerized Catalog of the Fish Collection. California Academy of Sciences, San Francisco, Califòrnia.
 Anònim, 1996. Base de dades de la col·lecció de peixos del museu ictiològic de la Universitat de la Colúmbia Britànica. Universitat de la Colúmbia Britànica, Vancouver, el Canadà.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos de l'Institut fur Seefischerei (ISH). BIOLAB Forschungsinstitut, Hohenwestedt, Alemanya.
 
 Anònim, 2002. Base de dades de la col·lecció de peixos del American Museum of Natural History. American Museum of Natural History, Central Park West, NY 10024-5192, els Estats Units.
 Anònim, 2002. Col·lecció de peixos del Museu Reial de la Colúmbia Britànica. Royal British Columbia Museum, 675 Belleville Street, Victoria BC, Canada V8V 1X4.
 Anònim, 2003. Col·lecció de peixos del Museu Reial d'Ontàrio. Museu Reial d'Ontàrio.
 Crespo, J., J. Gajate i R. Ponce, 2001. Clasificación científica e identificación de nombres vernáculos existentes en la base de datos de seguimiento informático de recursos naturales oceánicos. Instituto Español de Oceanografía (Madrid). Pàg. 94.
 
 Frimodt, C., 1995. Multilingual illustrated guide to the world's commercial coldwater fish. Fishing News Books, Osney Mead, Oxford, Anglaterra. 215 p. Pàgs. 126-127.
 IGFA, 2001. Base de dades de registres de pesca IGFA fins al 2001. IGFA, Fort Lauderdale, Florida, Estats Units.
 Jenyns, L., 1842. Fish. A: C. Darwin (ed.). The zoology of the voyage of H.M.S. Beagle, under the command of Captain Fitzroy, R.N., during the years 1832-1836. Smith, Elder & Co., Londres (en 4 parts): p. 1-32 (gener del 1840); 33-64 (juny del 1840); 65-96 (abril del 1841); 97-172 (abril del 1842). Pàgs. 37-38.
 Jones, D. H., 1968. Angling for redfish. Int. Comm. Northwest Atl. Fish. Spec. Publ. 7:225-240.
 Kai, Y., K. Nakayama i T. Nakabo, 2003. Molecular phylogenetic perspective on speciation in the genus Sebastes (Scorpaenidae) from the northwest Pacific and the position of Sebastes within the subfamily Sebastinae. Ichthyological Research, vol. 50 (núm. 3): 239-244. 
 Kendall, A. W., Jr., 1991. Systematics and identification of larvae and juveniles of the genus Sebastes. Environmental Biology of Fishes, vol. 30: 173-190.
 Kendall, A. W., Jr., 2000. An historical review of Sebastes taxonomy and systematics. Marine Fisheries Review, vol. 62 (núm. 2): 1-23.  
 Leonarz, W. H. i T. W. Echeverria, 1991. Sexual dimorphism in Sebastes. Environ. Biol. Fish. 30:71-80.
 Möller, H. i K. Anders, 1986. Diseases and parasites of marine fishes. Verlag Möller, Kiel, Alemanya. 365 p.
 Museu Suec d'Història Natural, 1999. Base de dades de la col·lecció d'ictiologia. Secció d'Ictiologia, Departament de Zoologia de Vertebrats. Estocolm, Suècia.
 Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), 1990. Multilingual dictionary of fish and fish products. Fishing News Books, Oxford, Anglaterra.
 Pauly, D., 1978. A preliminary compilation of fish length growth parameters. Ber. Inst. Meereskd. Christian-Albrechts-Univ. Kiel (55):1-200.
 Randolph, S. i M. Snyder, 1993. The seafood list: FDA's guide to acceptable market names for seafood sold in interstate commerce. U.S. Government Printing Office, Washington DC, els Estats Units. Pàgs. 23 i 26.
 Ricker, W.E., 1973. Russian-English dictionary for students of fisheries and aquatic biology. Fisheries Research Board of Canada, Ottawa. Pàgs. 69, 102, 162 i 277.
 Roques, S., P. Duchesne i L. Bernatchez, 1999. Potential of microsatellites for individual assignment: the North Atlantic redfish (genus Sebastes) species complex as a case study. Molec. Ecol. 8:1703–1717.
 Sanches, J. G., 1989. Nomenclatura Portuguesa de organismos aquáticos (proposta para normalizaçao estatística). Publicaçoes avulsas do I.N.I.P. Núm. 14. 322 p. Pàg. 39.
 Wourms, J. P., 1991. Reproduction and development of Sebastes in the context of the evolution of piscine viviparity. Environ. Biol. Fish. 30: 111-126. Pàgs. 114 i 117.
 Wu, H.L., K.-T. Shao i C.F. Lai (eds.), 1999. Latin-Chinese dictionary of fishes names. The Sueichan Press, Taiwan. 1.028 pàgines.

Enllaços externs 

 Arctos Specimen Database 
 ION 
 Barcodes of Life